Lathrop bezeichnet:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lathrop (Kalifornien)
 Lathrop (Alabama)
 Lathrop (Michigan)
 Lathrop (Missouri)
 Lathrop (Ohio)

Lathrop ist der Familienname folgender Personen:

 Austin E. Lathrop (1865–1950), US-amerikanischer Industrieller
 Barbour Lathrop (1847–1927), US-amerikanischer Philanthrop
 Dorothy P. Lathrop (1891–1980), US-amerikanische Autorin und Illustratorin
 Francis Lathrop (1849–1909), US-amerikanischer Künstler
 Julia Lathrop (1858–1932), US-amerikanische Sozialreformerin
 Philip H. Lathrop (1912–1995), US-amerikanischer Kameramann
 Samuel Lathrop (1772–1846), US-amerikanischer Politiker
 Steve Lathrop (* 1957), US-amerikanischer Politiker
 William Lathrop (1825–1907), US-amerikanischer Politiker